Елжас Бакытулы Алтынбеков (; 22 ноября 1993) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайсар».

Карьера 
Воспитанник кызылординского футбола. Карьеру начинал молодёжном составе клуба «Кайсар», в 2013 году играл в первой лиге.

В 2014 году дебютировал в Премьер Лиге, в 6 проведённых матчах забил 1 мяч.

В 2016 году играя в первой лиге в 24 матчах забил 6 мячей.

В 2018 году подписал контракт с клубом «Жетысу». В том году провёл 18 матчей в высшем дивизионе и забил 2 мяча.

Достижения 
 «Кайсар»
 Победитель первой лиги (2): 2013, 2016
 Серебряный призёр первой лиги: 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу Б»